Il doppio del Morocco Tennis Tour è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Augustin Gensse e Éric Prodon hanno battuto in finale Giancarlo Petrazzuolo e Simone Vagnozzi 6-1, 7-63.

Teste di serie

Assente
 Marc Fornell-Mestres /  Carlos Poch-Gradin (primo turno)

 Giancarlo Petrazzuolo /  Simone Vagnozzi (finale)
 Marc López /  Lamine Ouahab (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Morocco Tennis Tour - Tanger 2009